Oliver Anderson era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione per superamento del limite d'età.

In finale Zsombor Piros ha sconfitto Yshai Oliel con il punteggio di 4–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Wu Yibing (semifinale)
  Hsu Yu-hsiou (terzo turno)
  Marvin Möller (primo turno)
  Yshai Oliel (finale)
  Corentin Moutet (semifinale)
  Duarte Vale (terzo turno)
  Alexei Popyrin (secondo turno)
  Naoki Tajima (primo turno)

 Toru Horie (primo turno)
 Trent Bryde (primo turno)
 Ergi Kırkın (secondo turno)
 Kacper Żuk (primo turno)
 Zhao Lingxi (primo turno)
 Dan Added (secondo turno)
 Zsombor Piros (campione)
 Alberto Lim (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017